Okręty US Navy o nazwie USS  "Craven":
 Pierwszy  był torpedowcem. W służbie w latach 1900-13.
 Drugi  był niszczycielem. Wszedł do służby w 1918. W Royal Navy od 1940 jako "Lewes". Złomowany w 1945.
 Trzeci  był niszczycielem. W służbie w latach 1937-45.

Craven